En espagnol  signifie « plus grand » ou « plus âgé », et c'est aussi un titre militaire (l'équivalent de « major »).
 Dans de nombreux pays anglophones le  est le responsable ou le représentant d'une municipalité, comme le maire dans une majeure partie des territoires francophones. Le maire de Londres s'intitule ainsi .
 Mayor est aussi un patronyme et un toponyme, dont l'origine est souvent l'une des acceptions précédentes.

Patronyme 

 Alonzo de Soto Mayor : chevalier espagnol du  ;
 Antoine Mayor (1914-1997), acteur français ;
 Archer Mayor (1950-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Carlos Mayor (1965- ) : footballeur argentin ;
 Chris Mayor (1982-), joueur anglais de rugby ;
 Federico Mayor Zaragoza (1934-), homme politique espagnol ;
 Franz Mayor de Montricher (1810-1858), ingénieur suisse ;
 Gaston Mayor (1908-?), boxeur français ;
 Jacqueline Maurer-Mayor (1947-), femme politique suisse ;
 Jaime Mayor Oreja (1951-), homme politique espagnol ;
 Louis Mayor (1832-1896) : industriel et personnalité politique suisse ;
 Mathias Mayor (1775-1847), médecin suisse ;
 Michel Mayor (1942-), astrophysicien suisse ;
 Munia Mayor de Castille, comtesse de Castille au  ;
 Nicolas Garcia Mayor (1978-), entrepreneur et designer industriel argentin ;
 Pere Mayor (1959- ) : homme politique espagnol de la Communauté valencienne ;
 Stephany Mayor (1991-), joueuse mexicaine de football;
William Mayor (1844-1890), architecte américano-suisse.

Toponyme

Département de Mayor Luis Jorge Fontana : subdivision de la province du Chaco (Argentine) ;

Carbonero el Mayor : commune espagnole ;
 Cizur Mayor : commune espagnole ;
 Gamarra Mayor-Gamarra Nagusia : village espagnol ;
 Isla Mayor : commune espagnole ;
 Mayor : une rivière espagnole du bassin de l'Èbre.
 Miñano Mayor-Miñano Goien : village espagnol ;
 Plaza Mayor de Madrid : place principale de Madrid (Espagne) ;
 Plaza Mayor (Salamanque) : place principale de Salamanque (Espagne) ;
 Sanlúcar la Mayor : commune espagnole ;
 Vírgala Mayor-Birgara Goien : commune espagnole ;
 Zarza la Mayor : commune espagnole ;

Mayor Andrew Broaddus : ancienne station de sauvetage à Louisville (Kentucky) ;

Mansilla Mayor : municipalité dans la province de León (Mexique). 
 Musée du Templo Mayor : musée à Mexico (Mexique). 
 Templo Mayor : grande pyramide à degrés de Tenochtitlan (Mexique) ;
 Torre Mayor :  gratte-ciel à Mexico (Mexique) ;

Hato Mayor : une province de la République dominicaine,
 Hato Mayor del Rey : son chef-lieu.

Autres 
 Colegio Mayor : institution éducative supérieure espagnole
 Mayor Cup : une course cycliste disputée à Moscou
 Mayor Of Detroit : compilation de musique rap
 World Mayor Award : récompense internationale destinée aux maires